Busseto ima više značenja:
 Busseto, Ancona
 Busseto, Parma
 Busseto, Piacenza